Монастырщина — название населённых пунктов в России:
 Монастырщина — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Монастырщина — село в Оричевском районе Кировской области.
 Монастырщина — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Монастырщина — посёлок в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Монастырщина — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

См. также 
 Монастырщино